Апостольская префектура Синьцзяна () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Синьцзян, Китай. Апостольская префектура Синьцзяна распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шаньси. Апостольская префектура Синьцзяна подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 
25 мая 1936 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad Christi Evangelium, которой учредил апостольскую префектуру Синьцзяна, выделив её из апостольского викариата Луаньфу (сегодня — Епархия Луаня).

Ординарии апостольской префектуры 
 епископ Quintinus Pessers (4.12.1936 — 1953);
 Sede vacante — c 1953 по 1982 гг.;
 епископ Agostino Zheng Shouduo (1982 — 16.07.2006);
 епископ Giosafat Li Hongguang (16.07.2006 — 13.12.2006);
 епископ Pietro Wu Junwei (21.09.2010 — 10.05.2022).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad Christi Evangelium, AAS 28 (1936), стр. 461

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая